Turniej o Brązowy Kask 2003 – zawody żużlowe, organizowane przez Polski Związek Motorowy dla zawodników do 19. roku życia. W sezonie 2003 rozegrano dwa turnieje półfinałowe oraz finał.

Finał 
 25 lipca 2003 r. (piątek), Toruń

Uwaga: Arkadiusz Kalwasiński, Krzysztof Buczkowski i Michał Rajkowski zastąpili Karola Ząbika, Marka Cieślewicza i Marcina Jagusia.

Bibliografia 
 

2003
2003 w sporcie żużlowym
2003 w polskim sporcie